Ez a lap a Rózsaszín párduc című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évadok 

Rózsaszín párduc
Televíziós sorozatok epizódlistái